Jörg Lipinski ist der Name folgender Personen:

* Jörg Lipinski (Motorbootrennfahrer) (* 1953), deutscher Motorbootrennfahrer
 Jörg Lipinski (Fußballspieler) (* 1967), deutscher Fußballspieler